Cordata – In alpinismo e arrampicata: gruppo di scalatori legati da una corda
Cordata per L'autorganizzazione – È stata un'etichetta discografica indipendente nata a Roma negli anni 1990
Chordata – In biologia: phylum a cui appartengono i Vertebrata, gli Urochordata ed i Cephalochordata
Cordata – Insieme di uccelli legati a una corda, un tempo usati come richiamo dai cacciatori

In senso figurato 
Cordata – Gruppo di imprenditori unito dal comune scopo di grandi imprese finanziarie, vedi Scalata (finanza).

Pagine correlate 
Scalata
Arrampicata